Фридрих Шольц:
 Шольц, Фридрих Ефимович (1787—1833) — русский композитор, дирижёр и педагог.
 Шольц, Фридрих фон (1851—1927) — немецкий военный деятель, генерал от артиллерии.